Luiz Flavio Tournillon Alcofra (Rio de Janeiro, ) é um instrumentista brasileiro e professor de violão.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Professores do estado do Rio de Janeiro
Músicos do Rio de Janeiro (estado)